Der Name Alma wurde für elf tropische Wirbelstürme verwendet:

Atlantischer Ozean
Tropischer Sturm Alma (1958), der Mittelamerika traf, siehe Atlantische Hurrikansaison 1958;
Hurrikan Alma (1962), der North Carolina als tropischer Sturm traf und dann auf See zog, siehe Atlantische Hurrikansaison 1962;
Hurrikan Alma (1966), der Auswirkungen vor allem auf Honduras und Kuba hatte;
Hurrikan Alma (1970), im 20. Jahrhundert einer von nur drei Hurrikanen im Monat Mai, siehe Atlantische Hurrikansaison 1970;
Tropischer Sturm Alma 1974, ein tropischer Sturm, der in Südamerika den Absturz eines Flugzeugs mit 47 Opfern verursachte, siehe Atlantische Hurrikansaison 1974

östlicher Pazifischer Ozean
Tropischer Sturm Alma (1984), der keine Landauswirkungen hatte, siehe Pazifische Hurrikansaison 1984;
Hurrikan Alma (1990), der jahreszeitlich früheste aufgezeichnete Hurrikan im Pazifik, siehe Pazifische Hurrikansaison 1990;
Hurrikan Alma (1996), der Auswirkungen auf Mexiko hatte und drei Personen tötete;
Hurrikan Alma 2002, der keine Auswirkungen auf Land hatte, siehe Pazifische Hurrikansaison 2002;
Tropischer Sturm Alma (2008), der erste beobachtete tropische Sturm, der die Pazifikküste Nicaraguas traf

westlicher Pazifischer Ozean
Taifun Alma 1946, ein Taifun der sich Japan näherte, siehe Pazifische Hurrikansaisons 1940–1949